Рекомбинация (от re… и , соединение) может означать:

Биология 
 Рекомбинация — перераспределение генетической информации путём физического обмена участками хромосом.

Физике и химия 
 Рекомбинация в космологии — момент в истории Вселенной, когда электроны и протоны впервые сформировали атомы водорода.
 Рекомбинация в физике полупроводников — процесс «гибели» электрон-дырочной пары в полупроводнике.
 Рекомбинация в химии — процесс, обратный ионизации.

См. также 
 Рекомбинантная структура